A primeira edição da Liga de Fútbol Indoor (ou Liga Placo de Fútbol Indoor por razões comerciais) disputou-se na temporada de 2007-08, participando nela todos os 9 clubes que tinham ganham até então pelo menos uma vez a Liga de Futebol: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club , Valencia CF, Real Sociedad, Deportivo La Coruña, Sevilla FC e Real Betis.
O torneio começou a 11 de janeiro de 2008 e terminou a 16 de maio. As partidas foram realizadas a uma só mão, no sistema todos contra todos.
O primeiro vencedor da competição foi o Deportivo La Coruña, que ganhou o título depois de vencer o Valência CF (8-21) na última jornada.
Nesse ano realizou-se também a Taça de Espanha de Futebol Indoor, disputada pelas 4 equipas mais bem classificadas no final do campeonato, ganha pelo Deportivo La Coruña que conquistou assim uma dobradinha.

Classificação

Resultados

Futebol Indoor